Nestor é um personagem dos quadrinhos Disney. É o melhor amigo do Zé Carioca, acompanhando-o desde suas primeiras tiras de jornal. Trata-se de um urubu, que nas histórias produzidas no Brasil, muitas vezes se veste com uma camisa vermelha com uma faixa horizontal preta, o qual é prontamente associado com o Clube de Regatas do Flamengo, cujo mascote é um urubu chamado Samuca. Sua personalidade é amigável, porém, está sempre receoso com os planos do Zé, porque costuma sobra para ele quando dão errado. Apesar de se auto-intitular "um caloteirozinho de menor porte", às vezes arruma emprego, que sempre são arruinados pelo Zé. O papagaio vê em seu amigo um caloteiro em potencial. Adora roubar jacas do Pedrão, assim como o Zé, embora às vezes questione-se se os riscos valem a pena. Integra o Vila Xurupita Futebol Clube, já aparecendo em uma história até como capitão da equipe, e também integra a Unidos de Vila Xurupita. Sempre é ajudado pelo Zé em seus envolvimentos românticos, assim como sempre ajuda o amigo nos momentos de maiores dificuldades, seja financeira, seja para ajudar na criação de seus sobrinhos, Zico e Zeca. Em uma história, é revelado que Nestor tem uma prima chamada Vera.

Ligações externas
 Nestor no Inducks
 Nestor site da revista holandesa Donald Duck

Personagens de banda desenhada da Disney
Zé Carioca
Aves fictícias